Фра́нклин Эрасмо Ло́бос Рамирес (; родился 2 июля 1957 года в Копьяпо) — чилийский футболист, игрок национальной сборной.

Биография 
Дебютировал в клубе «Рехиональ Атакама» в 1980 году, завершил футбольную карьеру в этом же клубе в 1995 году. Играл на позиции полузащитника. Выступал за ряд чилийских клубов, игравших в высшем дивизионе национального чемпионата, среди которых «Кобресаль», «Депортес Антофагаста», «Сантьяго Уондерерс».

В составе национальной сборной Чили принимал участие в матчах отборочного турнира к Олимпийским играм 1984 года, однако в окончательную заявку сборной на Олимпиаду не попал.

По окончании карьеры спортсмена некоторое время работал таксистом, в 2005 году пошёл работать на шахту. В августе 2010 года он стал одним из 33 шахтёров, найденных и спасённых под завалами в шахте Сан-Хосе. Лобос работал там водителем грузовика.

Клуб «Кобресаль» собирается назвать именем Лобоса стадион.

Примечания

Ссылки 
 Статья о футболисте на сайте газеты El Observatorio 
 Статья о футболисте на сайте газеты El Gráfico 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки ФК «Депортес Антофагаста»
Игроки ФК «Кобресаль»
Игроки ФК «Депортес Ла-Серена»
Игроки ФК «Сантьяго Уондерерс»
Игроки ФК «Мунисипаль Икике»
Игроки ФК «Унион Ла-Калера»
Игроки ФК «Рехиональ Атакама»
Шахтёры